Pedro Chaves (automobilista) - automobilista português
Pedro Pinheiro Chaves - político brasileiro de Goiás
Pedro Roberto Chaves - cientista português
Pedro Chaves dos Santos - político brasileiro do Mato Grosso do Sul

Desambiguações de antropônimos